Annie Mino-Choukroun (1945-2015) est une psychiatre franco-suisse.
 Régine Choukroun, nom d'épouse de Régina Zylberberg (1929-2022), femme d'affaires et chanteuse française connue sous le nom de Régine.